Horvátország
Klada falu Zengg községben, Lika-Zengg megyében
Crna Klada falu Našica községben, Eszék-Baranya megyében
Mustafina Klada falu Velika Ludina községben, Sziszek-Moslavina megyében

Szlovénia
Klada falu Škofljica községben Közép-Szlovénia régióban